MP (ang. Member of Parliament) – skrót dopisywany w Wielkiej Brytanii przy nazwiskach polityków będących członkami Izby Gmin.

Przypisy 

Izba Gmin